Selište je lahko:
 Selište Drežničko (Hrvaška)
 Selište Kostajničko (Hrvaška)
 Selište, Kuršumlija (Srbija)
 Selište, Prokuplje (Srbija)
 Selište, Trstenik (Srbija)
 Selište, Žagubica (Srbija)
 Selište, Kutina (Hrvaška)
 Selište, Črna gora